

Ouvrages 
 Emblèmes magazine
 Emblèmes moraux recueil de poèmes
 Livre d'emblèmes livre illustré de gravures

Symbole 
 Emblèmes de la Croix-Rouge
 Galerie des emblèmes des pays du monde
 Liste des emblèmes des États d'Inde
 Emblèmes de la France
 Emblèmes du Luxembourg
 Emblèmes des provinces et territoires du Canada

Voir aussi 
 Emblème
 Héraldique
 Drapeau